Lauben (Unterallgäu), commune allemande de Bavière, district de Souabe
 Lauben (Oberallgäu), commune allemande de Bavière, district de Souabe

Homonymie de toponyme